Andreas Menn ist der Name folgender Personen:

 Andreas Menn (* 1973), deutscher Filmeditor
 Andreas Menn (Journalist) (* 1981), deutscher Journalist